Майкл Винче́нцо Га́ццо (; , , Нью-Джерси — , Лос-Анджелес, Калифорния) — американский актёр и сценарист. Наибольшую известность и номинацию на премию «Оскар» ему принесла роль Фрэнки Пентенджели в криминальной драме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец 2» (1974).

Биография 
Майкл В. Гаццо родился  в  в штате Нью-Джерси. После службы в военно-воздушных силах США во время Второй мировой войны Гаццо поступил на курсы актёрского мастерства Эрвина Пискатора.

Поначалу Гаццо снимался в эпизодах и второстепенных ролях. Широкую известность получил в 1974 году с выходом фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец 2». Роль Фрэнки принесла актёру номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Награда в итоге досталась его коллеге по фильму Роберту Де Ниро.

Гаццо скончался  от инсульта. Похоронен на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Художественные фильмы 
  — В порту
  — Банда, не умевшая стрелять
  — Крёстный отец 2 / Фрэнк Пентенджели
  — Коджак
  — Чёрное воскресенье
  — Старски и Хатч
  — Барнаби Джонс
  — Баретта
  — Коломбо
  — Пальцы
  — Король цыган
  — Такси
  — Гангстеры (фильм, 1979)
  — Пограничный коп
  — Рыбы, которые спасли Питтсбург
  — Внезапный Удар

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от инсульта
Похороненные на Вествудском кладбище